Osoby o tym nazwisku:
 Leon Lagerlöf – szwedzki strzelec, olimpijczyk
 Selma Lagerlöf – szwedzka pisarka

Inne:
 (11061) Lagerlöf – planetoida z pasa głównego asteroid